Глені́к, Ґленік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Ліможа, 8 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 293 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 683,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гленік на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гленік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез